Perceval est un prénom masculin d'origine galloise (de « Peredur », nom d'un héros des Chevaliers de la Table ronde francisé par Chrétien de Troyes) ; .

Prénom

Personnage fictif désigné par ce prénom 
Perceval peut désigner :
 Perceval, un des chevaliers de la Table Ronde.

Personnalité 

 Alexander Perceval (1787-1858), homme politique irlandais ;
 Armand de Perceval (né en 1818), homme politique et diplomate belge ;
 Emmanuel de Perceval (1731-1800), conseiller de la Cour d'Autriche ;
 Jean-Henri de Perceval (1786-1842), homme politique belge ;
 Jeroen Perceval (1978-), acteur belge ;
  ;
 John Thomas Perceval (1803-1876), noble britannique qui fut envoyé à l'asile d'aliénés ;
 Joseph Perceval (1911-1952), officier français ;
 Luk Perceval (1957-), directeur de théâtre, metteur en scène et acteur belge ;
 Spencer Perceval (1762-1812), homme politique britannique, qui fut premier ministre du Royaume-Uni jusqu'à son assassinat.

Autres 
 Perceval ou le Conte du Graal, un roman médiéval de Chrétien de Troyes
 Perceval le Gallois, un film d'Éric Rohmer
 Perceval le Gallois, un livre-jeu paru en 1987
 Perceval, une éphémère revue de bandes dessinées ayant paru en 1959 et 1960
 Atelier Perceval, un atelier de fabrication de couteaux situé à Thiers (Puy-de-Dôme)
 Perceval, le tunnelier de la ligne A du métro de Rennes

Voir aussi 
 
 Parzival
 Parsifal

Homonymie de prénom